

Letteratura 
 Stelle cadenti (Moving Pictures) – romanzo di Terry Pratchett del 1990

Musica 
 Moving Pictures – gruppo musicale australiano
 Moving Pictures – album dei Rush del 1981
 Moving Pictures – album di Holger Czukay del 1993
 Moving Pictures – traccia dell'album Fall Out Boy's Evening Out with Your Girlfriend dei Fall Out Boy del 2003
 Moving Pictures – singolo dei The Crib del 2007, dall'album Men's Needs, Women's Needs, Whatever
 Moving Pictures Tour – tour musicale dei Rush